Le terme Route 150 peut désigner plusieurs routes :

 Route 150 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Autoroute A150 en France 
  dans plusieurs pays